Икинс, И́кинз () — английская фамилия. Известные носители:

 Икинс, Даллас (род. 1967) — канадский хоккеист и хоккейный тренер.
 Икинс, Джим (род. 1946) — американский профессиональный баскетболист.
 Икинс, Сьюзан (1851—1938) — американская художница и фотограф.
 Икинс, Томас (1844—1916) — американский художник, фотограф, педагог.

Примечания